Кучук-Онлар:

 Кучук-Онлар — исчезнувшее село в Красногвардейском районе Крыма
 Кучук-Онлар — исчезнувшее село в Джанкойском районе Крыма